Benedict Menkes (1904 Rădăuți -1987 Timișoara) Médecin et embriologue roumain, né en Bukovine
 David Menkes (* 1963, Madrid), réalisateur espagnol 
 Sigmund Menkès dit Menkès (1896-1986), peintre américain d'origine polonaise.
 Suzy Menkes née en 1943, journaliste britannique.

Voir aussi 
 la maladie de Menkès
 The Webb Zerafa Menkes Housden Partnership, une compagnie d'architecture basée à Toronto

Patronyme juif
Patronyme allemand